Мо́лвино — село в Тереньгульском районе Ульяновской области в составе Теренгульского городского поселения.

География 
Находится на речке Молвино на расстоянии примерно 8 километров по прямой на северо-восток от районного центра поселка Тереньга.

История
В 1913 году в селе было 206 дворов, 1081 житель, Троицкая церковь, земская школа. В поздний советский период работал совхоз «Молвинский» (позже СПК). 

В 1942 году рядом с селом была проложена ж/д линия Волжской рокады и построена станция "Молвино".

Население
Население составляло 271 человек (86% русские) в 2002 году, 171 по переписи 2010 года.

Известные уроженцы 

 Егоров Николай Михайлович — Почётный гражданин города Ульяновска.

Примечания 

Населённые пункты Тереньгульского района